169-й истребительный авиационный полк — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

История 
Формировался с августа 1940 года в Ржеве. В марте 1941 года полностью укомплектованный полк вошёл в состав 23-й смешанной авиационной дивизии.

На 22 июня 1941 года базировался на аэродроме Ерши в 20 километрах северо-западнее Ржева, имея в наличии 50 самолётов И-153.

В составе действующей армии с 25 июня по 12 августа и с 28 сентября по 5 ноября 1941 года, с 13 февраля по 11 марта 1942 года и с 6 декабря 1942 по 18 марта 1943 года.

С 23 июня 1941 года начал перебазироваться на аэродром Приямино в 40 километрах западнее Борисова, но был перебазирован на аэродромы Оршанского аэроузла (Пронцевка, Зубово, Яковлевичи), откуда начал боевые действия, совершая вылеты в направлениях Борисов—Могилёв—Шклов. С 5 июля по 12 августа 1941 года совершал вылеты с аэродромов Горки, Смоленск, Шаталово и Олсуфьево, после чего 12 августа 1941 был направлен на переформирование в 6-й запасный истребительный авиационный полк в Рассказово, куда прибыл 17 августа 1941 года.

За период с июня по август 1941 года полк отчитался о 1446 боевых вылетах, из них: на прикрытие патрулированием железнодорожных узлов, городов, аэродромов и других военных объектов — 724, на перехват самолётов противника 434, на сопровождение бомбардировщиков 98, на разведку 94, на штурмовку 96 боевых вылетов.

16 сентября 1941 года, имея в наличии 20 МиГ-3 убыл в район Волхова. 30 сентября 1941 года закончил перебазирование в Боровичи и с 3 октября 1941 года по 6 ноября 1941 года осуществляет боевые вылеты с аэродромов Городна и Волгино в направлениях Чудово — Спасская Полисть — Подберезье. За этот период совершил 416 боевых вылетов, в основном на штурмовку войск противника, наступающим на Тихвин, потеряв при этом 12 самолётов. Всему личному составу полка была объявлена благодарность командиром 111-й стрелковой дивизии за активное участие в выводе её из окружения. 6 ноября 1941 года убыл на переформирование в 1-й запасный истребительный авиационный полк в Чебоксары, где был пополнен и переобучен на ЛаГГ-3.

В конце января 1942 года в Люберцах получил самолёты, и после недолгой практики в Люберцах и Туле, в количестве 18 ЛаГГ-3 отправился на Северо-Западный фронт. Прибывал на аэродром Выползово 13—15 февраля 1942 года и сразу вводился в бой. С 16 февраля 1941 года вошёл в состав ВВС 1-й ударной армии, был частью переброшен на аэродром Юрьево и действовал над Старой Руссой. 11 марта 1942 года передал оставшиеся 8 самолётов в 416-й истребительный авиационный полк и убыл в 4-й запасный истребительный авиационный полк в Моршанск. За этот период полк отчитался о 218 боевых вылетах и 25 сбитых немецких самолётах

Первые самолёты Ла-5 получил только в середине октября 1942 года, 8 ноября 1942 года перебазировался в Люберцы, где доукомплектовывался и обучался. 22 ноября 1942 года полк в составе 30 Ла-5 перелетел на аэродром Гряды в 30 километрах западнее города Белый и с 4 декабря 1942 года начал боевые вылеты, в основном на Великие Луки. В феврале 1943 года перебазировался на аэродром Вешки и с 18 февраля 1943 года совершает вылеты в район Демянска, в ходе Демянской операции. С декабря 1942 года полк отчитался о 1914 боевых вылетов, 23 сбитых вражеских самолётов, уничтожении до 100 автомашин, 20 артиллерийских батарей и большого количества живой силы противника.

После окончания операции во второй декаде марта 1943 года был отведён в тыл, сначала в Дулово, а затем в Монино.

18 марта 1943 года приказом НКО СССР № 128 и Директивой Штаба ВВС Красной Армии No.512345 от 21 марта 1943 года преобразован в 63-й гвардейский истребительный авиационный полк

Подчинение

Командиры 
 Богачёв Никита Григорьевич, майор 09.40 — 17.06.1941
 Угроватов, Пётр Васильевич, старший политрук, 17.06.1941 — 11.41
 Васичкин, Иван Георгиевич, батальонный комиссар, 04.12.1941 — 17.02.1942, не вернулся с боевого задания
  Иванов, Николай Павлович, майор, подполковник, с 18.02.1942, впоследствии погиб.

Отличившиеся воины полка

Примечания

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны
 Перечень № 12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник
 Историческая справка на сайте 470-й гвардейский Виленский ордена Кутузова истребительно-авиационный полк

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году
Участники Великолукской наступательной операции
Участники Демянской операции (1942)